Caso bezeichnet:
 Caso, ein Municipio in Asturien, Spanien
 Caso (Firma), ein Hersteller von elektrischen Küchengeräten
 Civil Aviation Safety Office, Schweiz

Caso ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Caso y Andrade (1896–1970), mexikanischer Archäologe
 Ángeles Caso (* 1959), spanische Journalistin und Schriftstellerin
 Antonio Caso (1883–1946), mexikanischer Anwalt, Philosoph und Schriftsteller
 Domenico Caso (* 1954), italienischer Fußballspieler und -trainer

CASO steht als Abkürzung für:
 Casein-Soja-Pepton-Agar,  Basis einiger Nährböden zum Nachweisen von Keimen

CASO